221 километр — остановочный пункт Большого кольца МЖД на участке Бекасово-1 — Кубинка-1. Находится на северо-востоке Наро-Фоминского городского округа Московской области.

После расширения Москвы в 2012 году это единственный остановочный пункт Большого кольца полностью в Наро-Фоминском городском округе. Следующая станция на север, Акулово — уже в Одинцовском районе, а на юг, Пожитково — на границе Троицкого округа Москвы и области.

Платформа названа по расстоянию от станции Александров-1 согласно схеме отсчёта расстояний на Большом кольце.

Состоит из двух боковых платформ. Платформы низкие, длина на 1 вагон. Ранее, в 90-е годы, платформы были ещё короче.

У северного конца западной платформы находится служебный заброшенный сарай с расписанием на нём. У южного конца восточной находится служебное строение КТСМ. К западу и востоку находятся частные дома/дачные участки. В 730 метрах на север находится (и виден невооружённым глазом с платформ) автодорожный мост через пути, автодорога от Кубинского шоссе, которое проходит параллельно на западе, к полигону на востоке.

Платформа обслуживается электропоездами Киевского направления МЖД депо ТЧ-20 Апрелевка. Останавливаются все проходящие электропоезда.
 Поезда в сторону Кубинки — 6-7 раз в день — до станций Кубинка-2 или Поварово-2. Из них 2 раза в день — «прямые» из Апрелевки.
 Поезда в сторону Бекасово — 6-7 раз в день — до станций Детково, Столбовая, Сандарово, Бекасово-Сортировочное, Бекасово-1.

Прямых поездов до вокзалов или станций метро Москвы нет. Можно доехать только с пересадкой на радиальное направление. Время движения поезда до станции Кубинка-1 (пересадка на Смоленское направление) — примерно 20 минут, до Бекасово-1 (пересадка на Киевское направление) — примерно 15 минут.

До 90-х курсировали прямые поезда Смоленского направления на Белорусский вокзал от Бекасово-1 и обратно, но потом были отменены (при этом не все Московские электропоезда имели остановку на этой платформе).
До 2000-х интенсивность движения электропоездов была большей, сокращение произошло из-за уменьшения пассажиропотока и приоритета грузовых поездов. Среди работающих поездов были до/от станции Акулово, но они были продлены далее или отменены.

См. также 
 Список железнодорожных станций и платформ Московской области

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Расписание электропоездов по пл.221 км.: на tutu.ru, на Яндекс. Расписаниях.
 Участок Пожитково-Акулово в фотографиях.

Остановочные пункты Московско-Смоленского региона Московской железной дороги
Остановочные пункты Большого кольца Московской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Наро-Фоминского городского округа